Шейкер:
 Шейкер — посуда для приготовления коктейлей.
 Шейкер — название целого ряда ударных музыкальных инструментов (перкуссии), используемых для создания ритмов, а также придания музыке оригинального звучания.
 Шейкеры — протестантская секта, возникшая под влиянием квакеров.
 Шейкер медицинский — используется для лабораторной диагностики.